Die Eerste Divisie 2020/21 oder auch Keuken Kampioen Divisie (nach der Marke Keuken Kampioen des Küchenherstellers De Mandemakers Groep) war die 65. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie wurde am 28. August 2020 mit der Partie des Jong FC Utrecht gegen den FC Eindhoven eröffnet und endete mit dem letzten Spieltag am 12. Mai 2021. Im Anschluss fanden die Aufstiegs-Playoffs statt.

Aufgrund einer Anordnung der Landesregierung wurde die Vorsaison Ende April 2020 angesichts der COVID-19-Pandemie für beendet erklärt, weiters kein Meister bestimmt sowie Auf- und Abstiege in sowie aus der Liga ausgesetzt.

Modus 
Die 20 Mannschaften mussten in Hin- und Rückspielen gegeneinander antreten, so dass am Ende der Saison jede Mannschaft 38 Spiele vorzuweisen hatte. Die Saison wurde in vier Staffeln aufgeteilt, deren Leistungen in die Gesamttabelle übertragen wurden.

Der Meister der Liga und der Zweitplatzierte stieg direkt in die Eredivisie auf. Wäre eine der Zweitmannschaften von Eredivisie-Klubs Meister oder Zweiter geworden, wäre der nächstplatzierte Klub nachgerückt. Die Mannschaft auf Platz 16 der Eredivisie und die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 8 der Eerste Divisie spielen im Anschluss an die reguläre Saison in den Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Zweitmannschaften hätten ihre Plätze in den Play-offs abgeben müssen. Ebenso entschied ein Staffelgewinn über die Vergabe des letzten Teilnahmeplatzes für die 1. Play-off-Runde. Der Gewinner der Play-offs trifft auf den 16. der Eredivisie, im Idealfall kann so eine weitere Mannschaft aus der Eerste Divisie aufsteigen. Die vier Reservemannschaften der Ehrendivisionäre Ajax, PSV, FC Utrecht und AZ sind nicht aufstiegsberechtigt und dürfen daher nicht an den Play-offs teilnehmen.

Abstieg von Zweitmannschaften 
Die folgenden Regelungen galten bis zum 14. Februar 2021, an dem ab der Tweede Divisie abwärts alle niederländischen Ligen ihren Spielbetrieb einstellen mussten. 
 Wäre keine der vier Zweitmannschaften am Saisonende schlechter als Rang 10 gestanden, so wäre keine von ihnen in die Tweede Divisie abgestiegen.
 Hätte die schlechteste Zweitmannschaft einen Rang zwischen 11 und 18 belegt und wäre eine Zweitmannschaft Meister der Tweede Divisie 2020/21 geworden, hätten beide Teams eine aus Hin- und Rückspiel bestehende Relegation absolviert.
 Wäre die schlechteste Zweitmannschaft Vorletzter oder Letzter und eine Zweitmannschaft Meister oder Vizemeister der Tweede Divisie 2020/21 geworden, wäre der Zweitligist ab- und der Drittligist aufgestiegen, ohne dass Relegationsspiele stattfinden.
 Hätte die schlechteste Zweitmannschaft einen Rang zwischen 11 und 20 belegt und wäre keine Zweitmannschaft Meister oder Vizemeister der Tweede Divisie 2020/21 geworden, hätte der Zweitligist die Klasse gehalten.
 Die Zweitmannschaft eines Eredivisie-Klubs steigt automatisch in die Tweede Divisie ab, sollte die jeweilige erste Mannschaft aus der Eredivisie absteigen.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Statistiken

Tabelle 
Hatten zwei oder mehr Mannschaften dieselbe Punktzahl, wurden folgende Kriterien zur Berechnung der Tabellenplatzierung zugrunde gelegt:
 Wenigste Verlustpunkte (oder in weniger Spielen dieselbe Punktzahl)
 Tordifferenz
 Anzahl der erzielten Tore

Staffel

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Die Sortierung der Liste erfolgt analog zur Liga.

Aufstieg/Relegation 
Die Plätze 16 und 17 der Eredivisie und die acht bestplatzierten, aufstiegsberechtigten Mannschaften der Eerste Divisie spielten in drei Play-off-Runden um Aufstieg bzw. Relegation. Zweitmannschaften von Eredivisie-Vereinen konnten nicht in die Eredivisie aufsteigen und waren somit auch von den Play-offs ausgeschlossen. Staffelsieger der in vier Phasen ausgespielten Eerste Divisie waren für die Play-offs qualifiziert, unabhängig von ihrer Platzierung in der Gesamttabelle. Der dreimalige Staffelsieger Cambuur wurde Meister und stieg direkt auf, der Gewinner der 3. Staffel De Graafschap war bereits als Dritter sicher für die Relegation qualifiziert. 

In der ersten Runde spielte der Dritte gegen den Achten, der Vierte gegen den Siebten sowie der Fünfte gegen den Sechsten. Die beiden Sieger aus den Partien 3./8. und 4./7. trafen in der nächsten Runde aufeinander, der Sieger aus der Partie 5./6. traf in dieser hingegen auf den Sechzehnten der Eredivisie. Schließlich ermittelten dann zwei Teams in der dritten Runde den letzten Teilnehmer für die Eredivisie 2021/22.

 Runde 1 
Die Spiele fanden am 15. Mai 2021 statt.

|}

 Runde 2 
Die Spiele fanden am 20. Mai 2021 statt.

|}

 Runde 3 
Das Spiel fand am 23. Mai 2021 statt.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website der Eerste Divisie

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 2020/21